2 miejscowości w Polsce: 
 Lisie Kąty – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. grudziądzkim, w gminie Grudziądz 
 Lisie Kąty – wieś w woj. opolskim, w pow. nyskim, w gminie Paczków